Tetarom este prescurtarea pentru Transilvania Echipamente și Tehnologii Avansate România și se poate referi unul dintre următoarele parcuri industriale din județul Cluj:

 Tetarom I
 Tetarom II
 Tetarom III
 Tetarom IV